Pfaffengasse steht für
 Pfaffengasse (Rhein), historischer Landstrich
Straßennamen:
Pfaffengasse (Obernburg)
Pfaffengasse (Salzburg)
Siehe auch:
 Pfaffensteig
 Pfaffenstraße